ARY oder Ary steht für:

 ARY Digital, pakistanischer Fernsehsender
 Ary (Kentucky), Ort im Perry County
 Ary (Rapper) (* 2002 oder 2003), deutscher Rapper 
 Ary (Sängerin), norwegische Sängerin

Ary ist der Familienname folgender Personen:
 Hélio Ary (1930–2011), brasilianischer Schauspieler
 Jacques Ary (1919–1974), französischer Musiker und Schauspieler

ARY steht als Abkürzung für:
 All-Risks Yield, angelsächsische Immobilienbewertung

AR-Y steht für:
 Jujuy (Provinz), ISO-3166-2-Code der argentinischen Provinz

ary steht für:
 Marokkanisch-Arabisch, ISO-639-Code der Sprache

Siehe auch:
 Ari
 Arry

Abkürzung